Серогла́зка (до 1920-х — станица Сероглазинская) — село в Енотаевском районе Астраханской области, входит в состав Средневолжского сельсовета.

История 
Основано в 1765-66 годах как станица Сероглазинская. В 1859 году в станице имелись 151 двор, православная церковь, почтовая станция, училище, проживало 508 душ мужского и 546 женского пола. Согласно переписи населения Российской империи в станице Сероглазинской Енотаевского уезда Астраханской губернии проживало 1344 жителя. По состоянию на 1900 год за станице было закреплено 16962 десятины удобной и 11402 неудобной земли

В 1918 году образован Сероглазинский сельский совет. В период коллективизации в 1930 году на территории села Сероглазка был организован рыболовецкий колхоз "Победа". Ликвидирован в феврале 1972 года..

Решением Астраханского облисполкома № 313 от 30.05.1979 года Сероглазинский сельский Совет был ликвидирован. Село Сероглазка вошло в состав Владимирского сельского совета. Позже село Сероглазка вошло в состав Средневолжского сельского совета.

Общая физико-географическая характеристика 
Село расположено на юго-востоке Енотаевского района в пределах Прикаспийской низменности, на границе Чёрных земель и Волго-Ахтубинской поймы, на правом берегу Волги, на высоте 24 метра ниже уровня мирового океана. Вследствие значительного перепада высот в районе села берег Волги крутой, обрывистый. Почвы бурые полупустынные. Почвообразующие породы - пески.

По автомобильной дороге расстояние до областного центра города Астрахани составляет 100 км, до районного центра села Енотаевка — 55 км, до административного центра сельского поселения посёлка Волжский - 8 км.

Климат резко-континентальный, крайне засушливый (согласно классификации климатов Кёппена-Гейгера — Bsk). Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около 10,0 °C.

Часовой пояс

Население
Динамика численности населения

Примечания

Ссылки 
 Фотографии

Населённые пункты Енотаевского района
Станицы Астраханского казачьего войска